

Carriera

Giocatore 
Da portiere riuscì a restare imbattuto in campionato dal 1978 al 1979 per 1140 minuti.

Allenatore 
In patria ha allenato , , , ,  e la nazionale turca, con la quale ha partecipato come commissario tecnico al campionato del mondo del 2002 e alla Confederations Cup del 2003, ottenendo in entrambe le competizioni il 3º posto. In seguito ha fallito la qualificazione al campionato europeo del 2004.

Dal 2009 al 2013 ha allenato per la terza volta il Trabzonspor.

Nel febbraio 2019 è stato nominato nuovamente CT della nazionale turca con decorrenza dal giugno successivo. Con la nazionale partecipa all'Europeo del 2020. Nella manifestazione la squadra perde tutte e tre le partite del girone, con appena un gol fatto. Termina la sua seconda esperienza alla guida della nazionale nel settembre 2021, dopo la pesante sconfitta per 6-1 patita contro l'Olanda nel gruppo di qualificazione al mondiale 2022.

Statistiche

Statistiche da allenatore 
Statistiche aggiornate al 20 giugno 2021.

Nazionale turca nel dettaglio

Palmarès

Giocatore 
 
Trabzonspor: 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984
 Coppa del Cancelliere: 3
Trabzonspor: 1975-1976, 1977-1978, 1984-1985
 
Trabzonspor: 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983
 
Trabzonspor: 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984

Allenatore 
 Coppa del Cancelliere: 2
Trabzonspor: 1993-1994, 1995-1996
 
Trabzonspor: 1994-1995, 2009-2010
 
Trabzonspor: 1995, 2010
 
Beşiktaş: 2015-2016, 2016-2017

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calciatori della Nazionale turca